Obongi (plaats), plaats in Oeganda
 Obongi (district), district in Oeganda